Pryaporets peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Пряпорец) :
Pryaporets, village bulgare de l'obchtina de Tchernootchene, situé dans l'oblast de Kardjali ;
Pryaporets, village bulgare de l'obchtina de Stara Zagora, situé dans l'oblast de Stara Zagora ;
Pryaporets, journal ayant paru en Bulgarie de 1898 à 1932 et qui était l'organe officiel du Parti démocratique de Bulgarie.